

Cinema 
Doppio gioco (Criss Cross) – film del 1949 diretto da Robert Siodmak
CrissCross – film del 1992 diretto da Chris Menges

Musica 
Criss Cross – album di Thelonious Monk del 1963
Criss Cross Records – etichetta discografica olandese